Amphoe Na Kae (Thai )  ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Nakhon Phanom. Die Provinz Nakhon Phanom liegt in der Nordostregion von Thailand, dem Isan. Sie liegt an der äußersten Nordostgrenze Thailands an der Grenze zu Laos am Ufer des Mekong.

Etymologie 
Der Name Na Kae bedeutet Feld der Kae-Bäume (Combretum quadrangulare), die häufig in sumpfigen Gebieten wachsen.

Geographie 
Benachbarte Distrikte des Landkreises Na Kae (von Norden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Wang Yang, Pla Pak, Renu Nakhon und That Phanom der Provinz Nakhon Phanom, Amphoe Dong Luang in der Provinz Mukdahan sowie die Amphoe Tao Ngoi und Khok Si Suphan in der Provinz Sakon Nakhon.

Geschichte 
Die Geschichte des Landkreises geht zurück auf Mueang Kabin (), welches jedoch nach der Einnahme durch die feindliche Armee aufgegeben worden war. Später wurde es erneut durch Siedler aus Laos besiedelt. 

Im Jahr 1917 wurde der Distrikt von Nong Sun () in Na Kae umbenannt.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Na Kae ist in zwölf Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 143 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: Die fehlenden Nummern (Geocodes) gehören zu den Tambon, die heute zum Amphoe Wang Yang gehören.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Phra Song (Thai: ) besteht aus dem ganzen Tambon Phra Song.
 Na Kae (Thai: ) besteht aus Teilen des Tambon Na Kae.

Außerdem gibt es elf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Na Kae (Thai: )
 Nong Sang (Thai: )
 Na Khu (Thai: )
 Phiman (Thai: )
 Phum Kae (Thai: )
 Kan Lueang (Thai: )
 Nong Bo (Thai: )
 Na Liang (Thai: )
 Ban Kaeng (Thai: )
 Kham Phi (Thai: )
 Si Chomphu (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Na Kae von amphoe.com (aufThai)

Na Kae